Manette – ferri della polizia per tenere insieme i polsi di un sospetto
 Manetta – controllo del motore di un aeromobile
 Manetta – leva dello scatto di una balestra o del serpentino
 Manetta – nome che viene attribuito alla leva per gli alzacristalli meccanici
 Ispettore Manetta – personaggio Disney
 Manuela Manetta – giocatrice di squash italiana

Pagine correlate 
Manetti